Regno Unito
Loxley – località del distretto metropolitano di Sheffield, South Yorkshire
Loxley – parrocchia civile di Stratford-on-Avon, Warwickshire
 Stati Uniti d'America
Loxley – città della Contea di Baldwin, Alabama